Runtu — российский дистрибутив Linux, базирующийся на пакетной базе Ubuntu, в ранних версиях использовал в качестве графической среды GNOME и приложения на GTK. В настоящее время (2022 год) основными являются более легковесные окружения рабочего стола XFCE4 и Openbox.

Идея Runtu — простота и доступность Ubuntu вместе с русской локализацией и набором предустановленного программного обеспечения, готового к использованию сразу после установки. Дистрибутив использует репозиторий Ubuntu и Launchpad PPA.

История 
Проект был основан: 14 мая 2007 года студентами СГПИ: Алексеем Черноморченко (Brullworfel) и Александром Бехером (Molot), тогда же вышла и первая версия дистрибутива. Первоначальное название дистрибутива — «Ubuntu Full Power ». Проект быстро получил популярность среди преподавателей средних школ, благодаря выложенному в Интернете докладу Алексея Черноморченко и Александра Бехера об использовании Linux в образовании. В июне 2007 года дистрибутив и проект были переименованы, в соответствии с новыми правилами использования торговой марки Ubuntu на имя «Runtu», предложенное Александром Бешкенадзе (Akira). До версии Runtu 3 Desktop дизайн системы и сайта, а также логотип разработаны Андреем Семёновым (Dual_Stell). В конце того же месяца была выпущена новая версия дистрибутива — Runtu 1.1. Вскоре после релиза версии 2.0.1 основатели проекта Алексей Черноморченко и Александр Бехер, а также главный дизайнер Андрей Семенов покинули проект из-за разногласий в планах развития системы, и следующий релиз системы Runtu 3.0 вышел 1 октября 2008 уже под руководством Георгия Сапронова. Впоследствии были выпущены сборки Runtu Office Pro и Runtu LXDE 10.04.

Особенности 
Разработчики стремятся, чтобы Runtu был полностью совместим с пакетной базой Ubuntu. Сборка производится с помощью инструментария debootstrap, который формирует систему из отдельных пакетов подключенных репозиториев. На данный момент дистрибутив Runtu создаётся для платформы x86 и AMD64 (х86-64). В дистрибутивах Runtu используются окружения рабочего стола GNOME, LXDE, Xfce.

Варианты дистрибутивов Runtu:
 Runtu GNOME — дистрибутив, использующий среду Gnome. Доступны сборки, основанные на Ubuntu 10.04 и Ubuntu 12.04 (интерфейс Gnome Classic).
 Runtu LITE — дистрибутив, использующий среду Openbox (есть сборки, основанные на Ubuntu 10.04, 12.04, 14.04, 18.04, 20.04 и 22.04).
 Runtu XFCE — дистрибутив с окружением XFCE4 (есть сборки, основанные на Ubuntu 12.04, 14.04, 16.04 и 18.04).
 Runtu Office, «Runtu LXDE» — локализованный дистрибутив на базе Ubuntu, использующий LXDE в качестве окружения рабочего стола. В дистрибутив совмещает в себе низкие системные требования и привычный Windows-пользователям графический интерфейс. По умолчанию в офис-версии предустановлено минимальное количество приложений, тем не менее позволяющие новичку комфортно чувствовать себя в системе. При этом нужные большинству пользователей программные пакеты (например OpenOffice) включены на диск с системой. Доступен релиз версии Runtu AbiWord Office (основан на Ubuntu 10.04).
 Runtu KDE — дистрибутив, использующий окружение рабочего стола KDE Plasma (сборка на базе Ubuntu 22.04).

Программное обеспечение 
Как Ubuntu и другие дистрибутивы GNU/Linux, Runtu содержит набор широко используемых программ для повседневной работы:
 Ядро Linux
 Xorg
 GNOME, XFCE, Openbox — окружение рабочего стола
 LibreOffice — офисный пакет, включающий текстовый редактор, электронную таблицу, программу создания презентаций и векторный редактор
 Firefox — популярный браузер
 Thunderbird — почтовый клиент от Mozilla
 Wine — программа для запуска приложений Windows
 GIMP — растровый графический редактор
 Pidgin — мультипротокольный клиент системы мгновенных сообщений, включая протокол ICQ
 VLC — свободный кроссплатформенный медиаплеер
 Audacious, DeaDBeeF — аудиоплееры

Набор программного обеспечения различается для вариантов LITE и XFCE.

Отличительной особенностью дистрибутива является набор системных утилит, разработанных участником проекта FSnow. Это программное обеспечение доступно в Launchpad-репозитории ppa: fsnow/ppa.

Локализация 
Главное отличие Runtu от Ubuntu состоит в предустановленных пакетах поддержки русского языка, оформлении пользовательского окружения и оптимизации требуемых для работы ресурсов.

Runtu содержит оригинальное оформление, которому разработчики придают роль фирменного стиля. На установочном компакт-диске содержатся программы, за которые проголосовали пользователи на форуме разработчиков. Это призвано снизить зависимость пользователей Runtu от интернет-репозиториев.
Также в дистрибутиве содержатся пакеты, необходимые для подключения к сетям по протоколу VPN.

Проприетарные компоненты 
Изначально разработчики старались не включать в его состав проприетарное программное обеспечение. В том числе драйверы видеокарт ATI и Nvidia, декодеры для просмотра различных аудио- и видеоформатов, проигрыватель формата Adobe Flash.

В релизе Runtu 3 Desktop, который официально распространялся через LinuxCenter.ru, не были установлены в системе компоненты, не подошедшие по лицензии:

 Adobe Flash Plugin (заменён свободным аналогом Gnash);
 SunJava (заменён свободным аналогом OpenJDK);
 Unrar (так как модель распространения не соответствует определению «свободной»);
 проприетарные драйверы для Nvidia и ATI (аналогично причине выше);
 символика и темы Ubuntu (требования Ubuntu к дистрибутивам на её основе).
В релизах, основанных на версиях Ubuntu 12.04 и выше, в поставку включены различные кодеки и Adobe Flash Plugin.

Драйверы для видеокарт можно установить отдельно, через специальный модуль или любым иным возможным способом.

Примечания

Ссылки 

 Сайт проекта Runtu
 Форум сообщества Runtu
 Блоги сообщества Runtu 
 Страница Runtu на SourceForge
 Зеркало дистрибутивов на Яндекс
 Зеркало дистрибутивов НИЯУ МИФИ
 #runtu — канал проекта Runtu в IRC-сети Freenode.
 Runtu на DistroWatch

Российские дистрибутивы Linux
Дистрибутивы семейства Ubuntu